Esistono più comuni francesi con questo nome

 Pannes – Loiret
 Pannes – Meurthe e Mosella